Ла Ламина има више значења:

 Ла Ламина (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ламина (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ламина (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ламина (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику